Cristiano Fazzi – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano
Marco Fazzi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Pietro Fazzi – politico italiano
Roberto Fazzi – ex cestista italiano